Майкл Гордон Харфорд (; ) — английский футболист, игравший на позиции нападающего. Тренер, главный скаут клуба «Лутон Таун».

Карьера 
Мик родился в Сандерленде, но профессиональную игровую карьеру начал в «Линкольн Сити» в 1977 году. Он пробыл в «Линкольне» более трёх лет, прежде чем перешёл в «Ньюкасл Юнайтед» за сумму в 180 000 фунтов стерлингов. После 19 игр и восьми месяцев в «Ньюкасле» Харфорд покинул команду, на этот раз перейдя в «Бристоль Сити» за 160 000 фунтов стерлингов в августе 1981 года. Семь месяцев спустя Харфорд получил приглашение перебраться в клуб первого дивизиона «Бирмингем Сити» за 100 000 фунтов стерлингов в марте 1982.

Харфорд продолжал впечатлять в «Бирмингеме», и в декабре 1984 года менеджер «Лутон Таун» Дэвид Плит пригласил Харфорда в свою команду за 250 000 фунтов стерлингов. Играя за «Лутон», Мик получил приглашение в сборную и сыграл за неё дважды: в матче против Израиля в феврале 1988 года и в матче против Дании в сентябре того же года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Лутон Таун»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Уимблдон» (1889)
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Ноттингем Форест»
Тренеры ФК «Ротерем Юнайтед»
Тренеры ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Тренеры ФК «Лутон Таун»